Glöden ist der Familienname folgender Personen:

 Oliver Glöden (* 1978), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Gloeden
 Klöden (Begriffsklärung)